Ники́та Вячесла́вович Серге́ев () — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Родился и вырос в Рузаевке близ Саранска. Любовь к футболу привил отец Вячеслав Рузаев. В футбольной секции занимался с первого класса под руководством тренера Александра Артемова. После ряда достижений на уровне республики и Приволжского федерального округа был приглашён в юношескую команду «Мордовии», где работал под началом Виктора Бородулина, Игоря Лайкина и Сергея Савочкина. С 2015 года, после матча с «Краснодаром», приглашён в команду, пройдя все её фарм-команды. Дебютировал за основную команду в Премьер-лиге 1 марта 2020 года в матче против «Уфы».

С сентября 2022 — игрок команды чемпионата Краснодарского края «Виста-КубГУ» (Геленджик). В том же году выступал за 2DROTS во втором сезоне Медийной футбольной лиги, в котором стал с командой чемпионом. В конце февраля 2023 года стал футболистом «Спартака» из Костромы.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 8.12.21

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»